Il singolare del Winston-Salem Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

John Isner era il detentore del titolo da due anni ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

Jürgen Melzer ha vinto il torneo grazie al ritiro in finale di Gaël Monfils sul punteggio di 6-3, 2-1.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Tomáš Berdych (ritirato per infortunio alla spalla destra)
  Andreas Seppi (secondo turno)
  John Isner (ritirato per infortunio all'anca)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Benoît Paire (terzo turno)
  Sam Querrey (semifinale)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Juan Mónaco (terzo turno)

  Jürgen Melzer (campione)
  Aleksandr Dolgopolov (semifinale)
  Jarkko Nieminen (terzo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)
  Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Gaël Monfils (ritirato, finale)
  Pablo Andújar (secondo turno)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (ritirato per infortunio alla spalla destra)
  Romain Bogaerts (primo turno)

  Mardy Fish (ritirato, secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)

Qualificati 

  David Goffin (secondo turno)
  Steve Johnson (terzo turno)

  Thiemo de Bakker (ritirato, secondo turno)
  Frederik Nielsen (primo turno)

Lucky Loser 

  João Sousa (secondo turno)

  Denis Kudla (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Winston-Salem Open 2013
ATP World Tour 2013